

Куландинський сільський округ — адміністративна одиниця, Аральський район, Кизилординська область
 Куландинський сільський округ — адміністративна одиниця, Каракіянський район, Мангістауська область

Дивись також 
 Куланди